Гу́рьевский муниципальный округ — муниципальное образование (муниципальный округ) в Кемеровской области России.

Административный центр — город Гурьевск.

В рамках административно-территориального устройства области муниципальный округ находится на территории двух административно-территориальных единиц: Гурьевский район и город областного подчинения Гурьевск (строго по законодательству Кемеровской области — трёх, поскольку город районного подчинения Салаир подчиняется городу областного подчинения, но официально в состав не входит).

География 
Граничит с Беловским муниципальным районом и Промышленновским, Прокопьевским, и Ленинск-Кузнецким муниципальными округами Кемеровской области. На западе — с Алтайским краем и Новосибирской областью.

Гидрографическая сеть представлена реками Ур, Большой и Малый Бачат.

История 
В рамках организации местного самоуправления в декабре 2004 года на территории городов Гурьевск и Салаир (последнему также подчинены 2 посёлка Гавриловка и Салаирский Дом Отдыха) и населённых пунктов Гурьевского района был образован Гурьевский муниципальный район, включивший 7 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 7 сельских поселений.

Законом от 30 октября 2019 года все городские и сельские поселения муниципального района 16 ноября 2019 года были упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование — Гурьевский муниципальный округ.

Население 
Гурьевский муниципальный район (2004—2019 гг.) и муниципальный округ (с 2019 года)

 Урбанизация

Городское население (города Гурьевск и Салаир) составляет  % от всего населения муниципального округа.

Населённые пункты 
В Гурьевский муниципальный округ (в 2004—2019 гг. в муниципальный район) входит 31 населённый пункт, в том числе два города и 29 сельских населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
  Бирюля 
  Демьяновка 
  Касьма 
  Кулаевка 
  Осиповка 
  Чертолог

Органы местного самоуправления и территориальные управления 
Структуру органов местного самоуправления муниципального округа составляют:
Совет народных депутатов Гурьевского муниципального округа — представительный орган муниципального округа;
глава Гурьевского муниципального округа — высшее должностное лицо муниципального округа;
администрация Гурьевского муниципального округа — исполнительно-распорядительный орган муниципального округа;
Контрольно-счётная палата Гурьевского муниципального округа — контрольно-счётный орган муниципального округа.

В рамках администрации муниципального округа сформированы три территориальных управления:
Гурьевское территориальное управление
Салаирское территориальное управление
Сельское территориальное управление.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Гурьевского муниципального округа

 
Муниципальные округа Кемеровской области